Ханио́тис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Ханиотис, Ангелос (род. 1959) — греческий историк.
 Ханиотис, Константинос (в монашестве Каллиник; 1925—2016) — иерарх Ламийского синода, митрополит Фтиотидский.
  (род. 1937) — греческий футболист.